Cebadilla puede referirse a:

 El nombre común de la planta Bromus catharticus.
 El nombre común de la planta Bromus sterilis
 El nombre común de la planta Hordeum vulgare.
 El nombre común de la planta Pallenis spinosa.